Le tournoi de tennis de Barcelone est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute du 9 au .

Sara Errani remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominika Cibulková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Barcelone
Sport en Espagne en 2012
Tennis en avril 2012